Жарко́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Жарковского района Тверской области. На территории поселения находятся 26 населённых пунктов. Центр поселения — деревня Зеленьково. Образовано в 2005 году, включило в себя территории Жарковского, частей Новосёлковского, Троицкого и Гороватского сельских округов и некоторые населённые пункты, бывшие в подчинении администрации пгт Жарковский.

Географические данные 
 Общая площадь: 1006,1 км².
 Нахождение: северная и восточная части Жарковского района
 Граничит:
 на севере — с Нелидовским районом, Земцовское СП, Нелидовское СП и Новосёлковское СП
 на востоке — с Бельским районом, Пригородное СП и Демяховское СП
 на юго-востоке — со Смоленской областью, Духовщинский район
 на юге — с Щучейским СП и посёлком Жарковский
 на юго-западе — с Новосёлковским СП
 на западе — с Западнодвинским районом, Шараповское СП и Западнодвинское СП

Основные реки — Межа, Обша, Велеса, Туросна. Озёра — Жарки, Емлень, Орехово, Бездонное. Большую часть территории поселения занимает большой болотный массив Пелецкий Мох, здесь образован региональный заказник «Жарковско-Пелецкий Мох» (площадь 16416 га).

Поселение пересекают железнодорожная ветка Земцы — Жарковский и автодорога «Западная Двина—Жарковский».

Экономика

На территории поселения имелись следующие хозяйства: колхоз «Победа» (д. Данилино) и колхоз им. Калинина (д. Устье).

Болото Пелецкий мох 
Река Межа опоясывает самую большую болотную систему в Европе — Пелецкий мох. Река Межа впадает в Западную Двину. В средние века по реке Межа проходил важный судоходный путь, который вел к прибалтийским городам бывшего Ганзейского союза. Территория в составе Смоленского воеводства входила в союз Королевства Польского и Великого Княжества Литовского (Речь Посполитая). На берегу реки Межа расположено село Устье (Пелецкое). Топонимы свидетельствуют, что данная территория, имеющая стратегическое значение для торговли, была когда-то заселена военизированными поселенцами -шляхтой. Шляхтичи были поляки фамилии Пелецкий (Pielecki), входившие в родовой польский герб «САС» (SAS). По реке Межа проходил раздел (межевание) между польской и татарской территорией. На татарском слово «саз» («сас»), означает «болото», «топкое место». Не исключено, что при общении с татаро-монголами поляки представляясь называли фамилию Пелецкий и свой гербовый род «САС», имели в виду «САС» как родовой герб фамилии, татары думали, что имелось в виду топкое место под названием «Пелецкий», так образовалось название болотной системы в Жарковском районе. О тесном противостоянии орд татаро-монголов и поляков в Жарковском районе нынешней Тверской области свидетельствуют и другие топонимы. Один из притоков реки Межа- река Ордынка. В селе Ордынок, Жарковского района располагалась Ордынская Поречская общежительная мужская пустынь, на левом берегу реки Межи. По одним источникам, она основана в первой половине 15 века, укрывшимися здесь от нападения ордынцев иноками.

Население 

На 01.01.2008 — 364 чел..

Населенные пункты 
На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Находящиеся на территории поселения посёлки Откос и Борок относятся к Нелидовскому району, а посёлки Барсуки и Кривая относятся к городскому поселению посёлок Жарковский.

История 
В XIX-начале XX века территория поселения входила в состав трёх уездов Смоленской губернии — Бельского, Поречского и Духовщинского. После ликвидации губерний в 1929 году территория поселения вошла в Западную область, с 1937 г. в Смоленскую, с 1944 — в Великолукскую области. С 1957 года входит в состав Калининской области (с 1990 года Тверской).

Известные люди 
 В деревне Горбачёво родился Герой Советского Союза Александр Александрович Блау.

Примечания 

<

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Жарковского района